Легин (нем. Legien) — фамилия.

Известные носители:

 Легин, Валерий Петрович (род. 1954) — советский, украинский актер театра и кино. 
 Легин, Карл Рудольф (1861—1920) — немецкий профсоюзный и политический деятель.